

Patronyme 
 André Parinaud, journaliste, chroniqueur français.
 Henri Parinaud, fondateur de l'ophtalmologie française.

Sciences 
 Échelle Parinaud, échelle en ophtalmologie qui mesure l'acuité visuelle de près.
 Syndrome de Parinaud, syndrome neurologique affectant la motricité oculaire.

Homonymie
Homonymie de patronyme